Жанен, Раймон (), имя при рождении Жан-Эмильен (), родился 31 августа 1882 в , умер 12 июля 1972 в Париже — французский историк-византинист, священник-ассумпциони́ст.

Сочинения (на французском языке) 
 La Thrace: Études historique et géographique (1920)
 Les Églises orientales et les rites orientaux (1922)
 Saint Basil, archevéque de Césarée et Docteur l'Église (1929)
 Les Eglises séparées d’Orient (1930)
 Constantinople byzantine. Développement urbain et répertoire topographique (1950)
 La Géographie ecclésiastique de l’empire byzantine (1953)

Примечания 

Византинисты
Ассумпционисты